Perifrase kan in de taalkunde naar twee dingen verwijzen:

 Perifrase (taalkunde), een grammaticaal verschijnsel
 Perifrase (stijlfiguur), een stijlfiguur